Venu Madhav (30 december 1968 – 25 september 2019) was een Indiase filmacteur, televisiepresentator, mimiekartiest en cabaretier, bekend van zijn werk in de Tollywood-filmindustrie en enkele Tamil- en Kannadatalige films. Hij speelde in zo'n 170 films in verschillende rollen.

Werk 
Madhav begon zijn carrière als imitator van beroemdheden, politici en plaatselijke dialecten. Hij brak door op het witte doek met films als Master (1997) en Tholi Prema (1998).

In 2006 ontving hij de staatsprijs de Nandi Award voor beste mannelijke komiek voor zijn rol in de actiekomedie Lakshmi. Hij ontving CineMAA Awards voor beste komiek voor zijn acteerprestaties in de romantische komedie Dil (2003) van V.V. Vinayak en de sportkomedie Sye (2004) van S.S. Rajamouli.

Leven 
Venu Madhav werd geboren op 30 december 1968 in de buurt van Kodad, in het district Suryapet in de staat Telangana, in een gezin met twee broers en twee zussen. Hij was getrouwd met Sree Vani en had twee zonen. Hij werkte in 1994 en 1997 als telefonist in het kantoor van de partij Telugudesam en was later ook aanhanger van de partij.

Hij overleed op 25 september 2019 in een ziekenhuis in Secunderabad als gevolg van lever- en niercomplicaties.

Filmografie (selectie)

Als acteur

Referenties 

Buikspreker
Indiaas acteur
Indiaas presentator
Cabaretier